Histaspes, versão helenizada do nome persa Vištāspa, pode ser:

 Histaspes (seguidor de Zoroastro).
 Histaspes, pai de Dario I.
 Histaspes (filho de Dario I)
 Histaspes (filho de Xerxes I), terceiro filho de Xerxes, sátrapa da Báctria.

Desambiguação